Неправильні галактики
Об'єкти PGC
Група галактик IC 342/Маффея